Селифонов — русская фамилия. Известные носители:
 Селифонов, Александр Александрович (род. 1953) — российский биатлонист, тренер.
 Селифонов, Андрей Семёнович (1921—1980) — Герой Советского Союза.
 Селифонов, Виктор Яковлевич (1911—?) — советский инженер-механик, лауреат Сталинской премии.
 Селифонов, Иван Иванович (1922—2019) — военный лётчик, Герой Советского Союза.

См. также 
 Селифоново